OWF steht für:
 One-Way Function, siehe Einwegfunktion
 one world foundation, eine gemeinnützige Hilfsorganisation in Sri Lanka
 Optimum Working Frequency, siehe Frequency of optimum transmission

Abkürzung